Схиммелпеннинк, Геррит (1794—1863) — нидерландский политический деятель, первый председатель совета министров Нидерландов с марта по май 1848 года.
 Схиммелпеннинк, Рутгер Ян (1761—1825) — нидерландский политический деятель, пансионарий Батавской республики.